Гней Треме́ллий (): Гней Тремеллий Флакк — претор 202 года до н. э.;
 Гней Тремеллий — народный трибун 168 года до н. э., претор около 159 года до н. э.;
 
 Гней Тремеллий — консул-суффект Римской империи 21 года.